Scaevola ou Scævola, cognomen qui signifie "gaucher", peut se rapporter à différents sujets.

Botanique 
 Scaevola, genre botanique qui comprend une centaine d'espèces de plantes de la région indo-pacifique.

Patronyme ou cognomen 
 Quintus Cervidius Scaevola, juriste de la Rome antique
 , membres de la gens romaine Mucia
 , membres de la gens romaine Mucia

Voir aussi 
 Section Mutius-Scaevola, une section révolutionnaire parisienne, sous la Révolution française.
 Astyanax Scaevola Bosio (1793-1876), sculpteur français, dit Bosio le jeune